Bandarenka ist der Familienname folgender Personen:

 Arzjom Bandarenka (* 1991), belarussischer Drei- und Weitspringer
 Dzmitry Bandarenka (* 1963), belarussischer Aktivist
 Raman Bandarenka (1989–2020), belarussischer Aktivist